Tu steht für:
 Tu (Volk), eine nationale Minderheit in China
 TU (Band), ein Bandprojekt der beiden Musiker Trey Gunn und Pat Mastelotto

Tu ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Tu Shi-hua (1919–2017), chinesischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Puqi
 Tu Chia-lin (* 1988), taiwanischer Sprinter
 Elsie Tu (1913–2015), britische bzw. Hongkong-chinesische Politikerin und Sozialaktivistin 
 Francisca Tu (* 1943), deutsche Schauspielerin 
 John Tu (* 1940), chinesisch-US-amerikanischer Geschäftsmann und Präsident von Kingston Technology
 Tu Jong-sil (* 1978), nordkoreanische Tischtennisspielerin
 Li Tu (* 1996), australischer Tennisspieler
 Loring W. Tu (* 1952), taiwanisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Meilen Tu (* 1978), US-amerikanische Tennisspielerin
 Tu Tsung-ming (1893–1986), taiwanischer Mediziner
 Tu Wei-ming (* 1940), chinesischer Philosoph und Hochschullehrer
 Tu Wen-Hui (* 1964), taiwanische Komponistin
 Xiaoyuan Tu (* 1967), chinesische Ingenieurin, Informatikerin und Forscherin
 Tu Youyou (* 1930), chinesische Pharmakologin
 Yuhai Tu, chinesischer Physiker

Rufname:
 Jatuporn Prompan (* 1965), thailändischer Politiker und Aktivist

TU steht als Abkürzung für:
 Jungferninseln nach dem ICAO-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Côte d'Ivoire
 Taylor’s University, private Universität in Malaysia
 Team-Ulm, ein Online-Magazin
 Technische Universität
 Teknisk Ukeblad, norwegische Fachzeitschrift
 Thiourea, Thioharnstoff

 Tunisair, tunesische Fluggesellschaft (IATA-Code) 
 Ulm Hauptbahnhof (nach DS 100)
 University of Tulsa, private Universität in Tulsa, Oklahoma

TU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Österreich: Bezirk Tulln
 Norwegen: Odda
 Tschechien: Okres Trutnov (auslaufend)

Siehe auch:

 Tu Rocks, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Abkürzung